Sanli bezeichnet
 Sanli (Dawu) (三里镇), Großgemeinde im Kreis Dawu in der chinesischen Provinz Hubei
 Sanli (Lantian) (三里镇), Großgemeinde im Kreis Lantian in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Sanli (Nanling) (三里镇), Großgemeinde im Kreis Nanling in der chinesischen Provinz Anhui
 Sanli (Qintang) (三里镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Qintang im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Sanli (Shanglin) (三里镇), Großgemeinde im Kreis Shanglin im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Sanli (Wuxuan) (三里镇), Großgemeinde im Kreis Wuxuan im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Sanli (Jianshi) (三里乡), Gemeinde im Kreis Jianshi in der chinesischen Provinz Hubei
 Sanli (Jinxian) (三里乡), Gemeinde im Kreis Jinxian in der chinesischen Provinz Jiangxi

Sanli ist der Name von:
 Uno Sanli (* 1989), schwedischer Taekwondoin

siehe auch:
 Şanlı
 Sanlı
 Drei Ritenbücher ()